Заозе́рье — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав Марьинской волости.

География 
Находится на северо-востоке региона, в  северо-центральной части  района, в лесной местности между озёрами Щирское и Почуга .  

Уличная сеть не развита.

История 
Первое упоминание — 1498 год. В списках селений Щирского погоста Шелонской пятины упоминалась деревня Заозерье.   

До прихода советской власти — имение.

C 1918 по 1954 гг – центр Заозерского сельсовета: до 1923 г. –  в Яблонецкой волости, в 1923–27 гг. – в  Струго-Красненской волости.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии. 28  октября  1943 года  деревню  Заозерье сожгли фашисты.

С 1995 года входит в состав Марьинской волости.

Население

Инфраструктура 
В 1930–41, 1944–50 годах действовал колхоз «Заозерье». В 1950–58 гг. – бригада Заозерье колхоза «Победа». 

Заозерская  церковно-приходская  школа (1911),  Заозерская  начальная  школа  (1946,  1956).  Заозерская  изба-читальня  (1956).

Дачи.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам.

Примечания

Литература 
Заозе́рье // Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 236-237.
Населённые пункты Струго-Красненского района